Lederberg ist ein geographischer Name:

 Lederberg (Filder), ca. 420 m, Nordostsporn der Filder zum Neckar­tal im Südosten von Stuttgart, Baden-Württemberg
 Lederberg (Liebstadt), ca. 446 m, nördlich von Liebstadt
 Lederberg (Stuttgart), Stadtteil im Stadtbezirk Hedelfingen von Stuttgart, Baden-Württemberg, auf dem Lederberg (Filder)
 Lederberg (Gemeinde Tiefgraben), Ortsteil von Tiefgraben, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich

Lederberg ist ein Familienname:
 Esther Lederberg (1922–2006), US-amerikanische Molekularbiologin und Genetikerin
 Joshua Lederberg (1925–2008), US-amerikanischer Molekularbiologe und Genetiker sowie Nobelpreisträger

Siehe auch:
 Leederberg